Brian MacLellan, kanadski hokejist, * 27. oktober 1958, Guelph, Ontario, Kanada.

MacLellan je večino svoje kariere preigral v ligi NHL, kjer je igral za klube Los Angeles Kings, New York Rangers, Minnesota North Stars, Calgary Flames in Detroit Red Wings. S Flamesi je v sezoni 1988/89 osvojil tudi Stanleyjev pokal. Po končani karieri v severnoameriških klubih, je v sezoni 1992/93 igral v slovenski ligi za Hertz Olimpijo. Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem hokejskem prvenstvu 1985, kjer je osvojil srebrno medaljo.

Pregled kariere

|-
| Bowling Green State University
| NCAA
| 1978/79
|
| 44
| 34
| 29
| 63
|
| 94
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bowling Green State University
| NCAA
| 1979/80
|
| 38
| 8
| 15
| 23
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bowling Green State University
| NCAA
| 1980/81
|
| 37
| 11
| 14
| 25
|
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bowling Green State University
| NCAA
| 1981/82
|
| 41
| 11
| 21
| 32
|
| 109
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 1982/83
|
| 71
| 11
| 15
| 26
|
| 40
|
| 12
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 1982/83
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Haven Nighthawks
| AHL
| 1983/84
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 1983/84
|
| 72
| 25
| 29
| 54
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 1984/85
|
| 80
| 31
| 54
| 85
|
| 53
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 1985/86
|
| 27
| 5
| 8
| 13
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 1985/86
|
| 51
| 11
| 21
| 32
|
| 47
|
| 16
| 2
| 4
| 6
|
| 15
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 1986/87
|
| 76
| 32
| 31
| 63
|
| 69
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 1987/88
|
| 75
| 16
| 32
| 48
|
| 74
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 1988/89
|
| 60
| 16
| 23
| 39
|
| 104
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 1988/89
|
| 12
| 2
| 3
| 5
|
| 14
|
| 21
| 3
| 2
| 5
|
| 19
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 1989/90
|
| 65
| 20
| 18
| 38
|
| 26
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 1990/91
|
| 57
| 13
| 14
| 27
|
| 55
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 1991/92
|
| 23
| 1
| 5
| 6
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hertz Olimpija
| Slovenska liga
| 1992/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |843
| bgcolor="#7FFF00" |247
| bgcolor="#7FFF00" |337
| bgcolor="#7FFF00" |584
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |936
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |59
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Živeči ljudje
Kanadski hokejski napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti New Haven Nighthawks
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti HK Olimpija
Zmagovalci Stanleyjevega pokala